Woleschna ist die deutsche Bezeichnung für

 Olešenka, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Olešná nad Vltavou, Gemeinde im Okres Písek, Tschechien
 Olešná u Havlíčkova Brodu, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Olešná u Pelhřimova, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Olešná u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien